În fonetică, consoana africată uvulară surdă este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Perechea sonoră a acestui sunet este consoana africată uvulară sonoră .

Africată uvulară surdă, Consoană